

Biografia

Infanzia 
Era il figlio primogenito di Henry Howard, VI duca di Norfolk, e di sua moglie, Lady Anne Somerset.

Matrimonio 
Sposò Mary Elizabeth Savile, figlia di Sir John Savile, I Baronetto, e di sua moglie, Mary Paston. Ebbero quattro figli.

Morte 
Morì il 9 novembre 1689.

Discendenza 
Lord Thomas Howard e Mary Elizabeth Savile ebbero:
 Lady Anne Howard (?-23 maggio 1723), sposò Walter Aston, IV Lord di Forfar, ebbero cinque figli;
 Thomas Howard, VIII duca di Norfolk (11 dicembre 1683-23 dicembre 1732)
 Edward Howard, IX duca di Norfolk (5 giugno 1686-20 settembre 1777)
 Lord Philip Howard (24 gennaio 1687-1750), sposò in prime nozze Winifred Stonor ed ebbero due figli, sposò in seconde nozze Henrietta Blount ed ebbero due figli.

Lord Thomas Howard